West Islet kan syfta på följande platser:

Australien 

 West Island (ö i Australien, lat -12,22, long 123,02), 
  West Islet, en ö på Wreck Reefs, Korallhavsöarna, 

Robotskapade Australienförgreningar